L'édition féminine 2012 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 18 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Nadia Petrova remporte le simple dames. En finale, elle bat Urszula Radwańska, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sara Errani et Roberta Vinci.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (ATP 2012)
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Bois le Duc
Tennis en juin 2012